PPI est une abréviation utilisée dans plusieurs domaines.

Politique 
 partis populaires italiens :
 l'ancien Parti populaire italien (1919-1926) ;
 et le Partito Popolare Italiano, le parti populaire italien.
 Parti pirate international, organe regroupant les différents partis pirates dans le monde
 et le Partito Pirata Italiano.

Science et techniques 
 , le système d'affichage des données radar ;
 Pyrophosphate inorganique, anion de formule HP2O73− résultant de la transformation d'ATP en AMP ;
 , une unité de mesure de la résolution des écrans ;
 Programme potentiellement indésirable, un type de programme malveillant ;
 Pré-production Internet ;
 Eau ppi : eau pour préparation injectable ;
 Périmètre particulier d'intervention, la zone de risque autour d'une centrale atomique ou d’une installation industrielle dangereuse (voir également : plan particulier d'intervention).

 Organisations 
 Plan particulier d'intervention, le plan d'urgence des établissements soumis à autorisation dans le cadre de la Directive Seveso (ainsi que le document prévoyant les mesures de ce dispositif à prendre en cas d’accident autour de ces installations) ;
 Protection passive incendie ;
 Principle Power, Inc., une société d’ingénierie spécialisée dans les éoliennes flottantes ;

 Finances et économie 
 , sorte d'index d'évolution des prix de vente aux États-Unis (point de vue du vendeur donc), par opposition au(x) CPI (s)''', le(s) (es) ;
 Programmation pluriannuelle des investissements (notamment la PPI de production d'électricité et de chaleur en France) ou plan pluriannuel d'investissements.

 Autres 
 Projet pédagogique individuel'', l'une des dernières étapes de la formation d'un avocat, après l'entrée au centre régional de formation et avant le stage en cabinet.

Notes et références